Niemcy:
 Steinen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtemnbergia, w powiecie Lörrach
 Steinen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald